The Wedding Party (1969), een film van Brian De Palma, Wilford Leach en Cynthia Munroe
The Wedding Party (2010), een film van Amanda Jane
The Wedding Party (Fawlty Towers), een aflevering van de televisieserie Fawlty Towers